Сти́ллингс () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Стиллингс, Бетси (род. 1961) — американская гребчиха.
 Стиллингс, Джон (род. 1955) — американский гребной рулевой.